Eryngium fernandezianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Skottsberg. Eryngium fernandezianum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
fernandezianum